6-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 8 по 12 июля 2009 года на стадионе «Райффайзен-Арена» в южнотирольском городе Брессаноне (Италия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1992 года рождения и моложе.

Участники 
В соревнованиях принял участие 1321 атлет (760 юношей и 561 девушка) из рекордных 179 стран мира.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 40 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 46 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ИААФ

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юношей
Июль 2009 года
Больцано (провинция)
Чемпионаты мира в Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже